Оттон (Отто) III — имя нескольких правителей:
 Оттон III (980—1002) — император Священной Римской империи
 Оттон III (ум. 1057) — герцог Швабии
 Оттон III (1122—1160) — князь Оломоуца (Моравский)
 Оттон III (1208—1248) — пфальцграф Бургундии
 Оттон III (1215—1267) — маркграф Бранденбурга
 Оттон III (1244—1285) — граф Веймара.
 Оттон III (ок. 1246—1305) — граф Равенсберга с 1249 года.
 Оттон III (1261—1312) — герцог Нижней Баварии
 Оттон III (1265—1310) — герцог Каринтии
 Оттон III (ок. 1296—1352) — герцог Брауншвейг-Люнебурга
 Оттон III (ум. 1378) — маркграф Монферратский
 Отто III (1388—1451) — епископ Констанца с 1410 года
 Оттон III (1444—1464) — князь Щецинский.